Petyr Petrow (ur. 1955) – bułgarski lekkoatleta sprinter, medalista olimpijski
 Petyr Petrow (ur. 1961) –  bułgarski piłkarz